Preuve interactive peut faire référence à plusieurs contextes :
 les assistants de preuve ;
 les systèmes de preuve interactive.